Bristol (Verenigd Koninkrijk), een stad, unitary authority en ceremonieel graafschap in Engeland
Bristol (Connecticut), een plaats in Connecticut	
Bristol (Florida), een plaats in Florida
Bristol (Indiana), een plaats in Indiana
Bristol (New Hampshire), een plaats in New Hampshire
Bristol (Pennsylvania), een plaats in Pennsylvania
Bristol (Rhode Island), een plaats in Rhode Island
Bristol (South Dakota), een plaats in South Dakota	
Bristol (Tennessee), een plaats in Tennessee
Bristol (Virginia), een plaats in Virginia
Bristol (winkelketen), een winkelketen
Bristol Cars, een automerk
Bristol (motorfiets), een historisch merk van bromfietsen
Bristol Commercial Vehicles, een vrachtauto- en bussenmerk
Bristol Aeroplane Company, een Britse vliegtuigbouwer
Bristol Jupiter, een vliegtuigmotor
Bristol (Wielerploeg), een wielerploeg